Opération Carthage (Maroc, 1943), opération d'intoxication des services de renseignement allemands.
 Opération Carthage (Danemark, 1945), raid de la RAF contre le quartier général de la Gestapo à Copenhague, opération effectuée avec des chasseurs-bombardiers de Havilland Mosquito.